Гондурас — весьма слаборазвитая в экономическом плане страна Латинской Америки, экономика которой находится в зависимости от экономики США (крупнейшего торгового партнера Гондураса), а также от колебаний мировых цен на основные экспортные товары (в первую очередь, на бананы и кофе).

Историческая справка

Состояние экономики в колониальный период 
Завоевание и хозяйственное освоение территории страны конкистадорами началось в 1524-1525 годы, в 1542 году эти земли были включены в состав испанских колоний: первоначально как часть аудиенсии Новая Испания, с 1560 года – как часть генерал-капитанства Гватемала.

В XVI веке здесь складывается крупное феодальное землевладение испанских помещиков и креолов с широким использованием феодальных методов эксплуатации и методов внеэкономического принуждения, однако основой экономики в период с 1570 года стало не плантационное земледелие, а добыча серебра (и в меньшей степени, золота).

В начале XVII века начинается ввоз и использование в горнодобывающей промышленности, на лесозаготовках и на плантациях труда негров – рабов, однако в сравнении с другими испанскими колониями общее количество негров в Гондурасе было невелико. В дальнейшем, в связи с падением значения горнодобычи, Гондурас потерял своё значение и в XVII в. являлся бедной окраиной испанской колониальной империи. В XVI-XVIII вв. важной отраслью экономики стало выращивание скота, который продавали в Гватемалу. В этот же период побережье страны неоднократно подвергалось нападениям пиратов и английских корсаров (в частности, в 1643 году они захватили и разрушили порт Трухильо).

К началу XIX века в Гондурасе складывается многоукладная система экономики, начинается развитие капиталистических отношений (связанное с развитием внешней торговли и частичным переходом к использованию наемного труда на крупных латифундиях). Основными экспортными товарами в это время являлись табак, крупный рогатый скот (а также шкуры), в меньшей степени — золото, серебро и древесина ценных пород.

Состояние экономики в XIX - начале XX века 
На рубеже 1840-х – 1850-х годов, и особенно после заключения в 1850 году между Великобританией и США «договора Клейтона — Булвера» начинается интенсивное проникновение в Гондурас иностранного капитала, прежде всего из США.

В 1876 году президент М.А. Сото Мартинес подписал указ о секуляризации церковных земель.

В 1884 году США заключили с правительством страны неравноправный «договор Сото — Кейта» о получении крупного денежного займа в обмен на выделение американским компаниям на льготных условиях обширных земельных участков для создания банановых плантаций и предоставление им концессий для строительства железных дорог. В дальнейшем, формируется монокультурная (ориентированная на производство бананов) модель сельского хозяйства, кредитно-финансовая сфера, внешняя торговля и промышленность страны переходят под управление американских компаний.
В начале XX века Гондурас был фактически превращен в полуколонию США - были созданы американские монополии (в 1902 году - компании «United Fruit Company», в 1905 году - «Standard Fruit & Steamship Company»), деятельность которых фактически определяла жизнь страны и политику правительства. В первые десятилетия XX века бананы составляли 70-80% в структуре экспорта страны, по объемам их производства Гондурас вышел на второе место в мире. Интенсивная эксплуатация и притеснения крестьян и сельскохозяйственных рабочих стали причиной ряда восстаний и протестных выступлений (в 1905, 1907, 1911, 1912, 1917 годы...), подавленных американскими и правительственными войсками.

После начала Первой мировой войны влияние европейского капитала на экономику Гондураса существенно уменьшилось, а влияние США – напротив, начало все более возрастать.

В феврале — августе 1923 года по стране прокатилась волна из 33 крестьянских восстаний, подавленных правительственными силами. Мировой экономический кризис 1929—1933 годов тяжело отразился на экономике страны и инициировал восстания крестьян в весной и осенью 1931 года и в начале 1932 года. С 1933 года второй (после бананов) важной экспортной культурой в стране становится кофе.

С учетом укрепления позиций новых политических сил в регионе и роста недовольства традиционными методами проведения американской политики, в 1930-е годы начался пересмотр приоритетов США в Латинской Америке. Новая линия была связана с именем президента США Ф.Д. Рузвельта (1933-1945 гг.) и получила наименование «политики доброго соседа». Её смысл состоял в том, что США, не отказываясь от максимального расширения своего влияния в Латинской Америке, приняли решение воздерживаться от применения силы и использовать для достижения своих целей преимущественно средства экономического давления и убеждения. Оглашение новой линии в инаугурационной речи Ф.Д. Рузвельта было во многом связано с желанием Вашингтона предупредить ослабление американского контроля над военно-политическими процессами в регионе и остаться в стороне от попыток самих латиноамериканских стран сформировать систему латиноамериканского стратегического сотрудничества.

Вплоть до начала Второй мировой войны существенные позиции в экономике Сальвадора занимали английские и германские капиталы. В 1937 году объем инвестиций США в экономику Гондураса составлял 36 млн. долларов, английских инвестиций - 1,7 млн. фунтов стерлингов. В этот же период (1932-1937 годы) за счет активного использования германским правительством клиринговых соглашений, бартерных сделок и экспортных субсидий объемы товарооборота с Гондураса с Германией находились на уровне 4,2-4,4 млн. рейхсмарок в год.

В 1937 году было заключено неравноправное торговое соглашение с правительством США, кроме того, в 1935, 1938 и 1949 годы президент Т. Кариас Андино заключил новые соглашения с американской компанией «Юнайтед фрут», которые предоставляли дополнительные концессии и льготы компании и её дочерним фирмам.

В течение Второй мировой войны, с 1939 по 1945 годы приток денежных средств и поставки товаров из стран западной Европы практически прекратился и основным источником финансирования являлись реинвестиции. В этот период США стали единственным поставщиком промышленных изделий и горючего для стран Центральной Америки, а также основным рынком сбыта продукции национальной экономики. В 1942 году с американской компанией «Rubber reserve company» было заключено соглашение о поставках стратегического сырья (каучука) для военной промышленности США. В целом, в годы войны экономическая обстановка в стране существенно осложнилась - возникли сложности с продажей ставших невостребованными урожаев бананов, копры, кокосов и трудоустройством рабочих.

В 1948 году в стране были запрещены профсоюзы.

Состояние экономики в 1950-е - 1990-е годы 

В апреле-мае 1954 года состоялась самая массовая в истории страны всеобщая забастовка 50 тыс. сельскохозяйственных, портовых и железнодорожных рабочих, которая продолжалась два с половиной месяца. В результате, компания «Юнайтед фрут» была вынуждена пойти на уступки.

В конце 1950-х годов в стране начинается производство третьей по значимости экспортной культуры — хлопчатника.

Пришедший к власти в декабре 1957 года президент Р. Вильеда Моралес принял Кодекс законов о труде, в 1958 году произвел национализацию одной железной дороги, а в 1962 году представил проект земельной реформы. Однако в 1963 году в результате переворота к власти пришел О. Лопес Арельяно, который прекратил проводимые предшественником реформы и преобразования.

В декабре 1960 года Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Никарагуа подписали соглашение о создании организации «Центральноамериканский общий рынок» с целью ускорить экономическое развитие путём объединения материальных и финансовых ресурсов, устранения торгово-таможенных ограничений и координации экономической политики.

По состоянию на 1963 год, Гондурас являлся отсталой аграрной страной, промышленности в стране не имелось, за исключением нескольких полукустарных предприятий. В сельском хозяйстве были заняты 80% трудоспособного населения (при этом, 75% крестьян являлись малоземельными и безземельными). Основными экспортными товарами являлись бананы (66% от объемов экспорта), табак и хлопок-сырец, а также древесина и лесоматериалы. Основные отрасли экономики контролировались иностранным капиталом, общий объем иностранных капиталовложений составлял 100 млн. долларов, ведущие позиции занимали американские компании «Юнайтед фрут» (собственник 160 тыс. гектаров с.-х. земель), «Standard Fruit & Steamship Company» (собственник 5 тыс. гектаров с.-х. земель) и «New York & Honduras Rosario Mining Company» (добыча серебра, золота, свинца и цинка), «Тексако» и «Шелл»; кредитно-финансовая сфера находилась под контролем американских банков и страховых компаний: «1st National City Bank of New York», «Чейз Манхэттен банк» и «Bank of America National Trust and Saving Association».

В 1960-е-1970-е годы в стране начинается развитие местной промышленности, в этот период времени в районе городов Тегусигальпа и Сан-Педро-Сула открываются новые (в основном, мелкие и полукустарные) предприятия пищевой, текстильной и швейной промышленности, в городе Пуэрто-Кортес был построен нефтеперегонный завод американской компании «Texas Petroleum».

В 1969 году значительные убытки экономике страны причинила «100-часовая война» с Сальвадором. 

В 1971 году с привлечением инвестиций из США было начато строительство целлюлозно-бумажного комбината, в 1973 году - с привлечением японских капиталов был построен текстильный комбинат.

В 1972 году президент О. Лопес Арельяно начал некоторые ограниченные реформы, необходимость которых подтвердила сильная засуха 1973 года: в 1974 году правительством был впервые утверждён минимальный размер заработной платы, произведена национализация горнорудной промышленности и лесного хозяйства; в январе 1975 года — принят закон о крестьянских кооперативах, национализирована одна из железнодорожных компаний («Tela Railway Company» - дочерняя фирма компании «Юнайтед фрут»). Однако 22 апреля 1975 года в результате военного переворота к власти пришел Х.А. Мельгар Кастро и хотя в августе 1975 года правительство аннулировало особый правовой статус и связанные с ним льготы для иностранных компаний, а в октябре 1975 года в государственную собственность перешло 70 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, ранее принадлежавших иностранным корпорациям, в дальнейшем реформы были окончательно свернуты.

В 1974 году ВВП страны составлял 1910 млн. лемпир. Основой экономики являлось сельское хозяйство и лесозаготовки (28,5% ВВП), где было занято 70% трудоспособного населения; обрабатывающая и горнодобывающая (16,5% ВВП) промышленность; торговля и сфера услуг (10,8% ВВП); менее значимыми отраслями был транспорт (6,6% ВВП); строительство (4,7% ВВП) и энергетика (1,4% ВВП с учетом электро-, водо- и газоснабжения). Уровень жизни являлся самым низким среди стран Латинской Америки, 70% взрослого населения страны было неграмотным, количество безработных составляло 70,5 тыс. человек.

По состоянию на 1977 год, ВВП страны составлял 1489 млн. долларов США. Основой экономики являлось сельское хозяйство и лесозаготовки (29,9% ВВП), в котором было занято 65% трудоспособного населения; в строительстве (6% ВВП), обрабатывающей (16,6% ВВП) и горнодобывающей (2,3% ВВП) промышленности было занято 9% трудоспособного населения; в торговле было занято 5%, в сфере услуг — 12% населения. Основными экспортными товарами являлись бананы (1300 тыс. т, 27% экспорта), кофе (68 тыс. т, 24% экспорта), древесина и лесоматериалы (10% экспорта), серебро (3% экспорта), а также хлопок-сырец (9 тыс. т), табак, свинец (20,4 тыс. т), сурьма (48 тыс.т), цинк (24,1 тыс. т), фрукты, мясо, креветки и рыба. В стране по-прежнему сохранялся высокий уровень социального неравенства: на 50% населения страны приходилось лишь 13% национальных доходов, при этом 33% национальных доходов распределялись в пользу 5% населения страны

В конце 1970-х в городе Агальтека был построен металлургический завод.

В 1995 году страна вступила во Всемирную торговую организацию, правительство начало неолиберальные реформы, в результате программы приватизации был существенно сокращен государственный сектор в экономике страны, усилились позиции иностранного капитала (прежде всего, американского — инвестиции из США составляют 80% от общего объема инвестиций в экономику страны). В этот период в стране были созданы предприятия «макила» («maquiladoras», филиалы иностранных компаний, которые работают на импортном сырье и выпускают продукцию на внешний рынок, с этих предприятий не взимаются налоги на импорт сырья, экспорт готовой продукции, а также все местные налоги и муниципальные сборы) — по состоянию на 2006 год, 38% этих предприятий принадлежали компаниям из США, 27% - компаниям из Юго-Восточной Азии (в основном, из Южной Кореи и Тайваня) и 23% - местным предпринимателям.

Также, с середины 1990-х годов при поддержке правительства, в стране развивается иностранный туризм.

По состоянию на 2000 год Гондурас являлся одной из беднейших стран Латинской Америки: ВВП страны составлял 4,8 млрд. долларов США (760 $ на душу населения), объем внешнего долга — 5,48 млрд. долларов (при этом, иностранные инвестиции в экономику страны составляли только 0,28 млрд. долларов, а объем золотовалютных резервов - 1,31 млрд. долларов). 
Основой экономики по-прежнему являлось сельское хозяйство (25% ВВП), в котором было занято 60% трудоспособного населения, в промышленности (15% ВВП) было занято 9% трудоспособного населения. По состоянию на 2003 год, 75% населения страны проживали за чертой бедности, 25% взрослых были неграмотными.

В целом, следует заметить, что в XIX-XX вв. экономическому развитию страны в значительной степени препятствовали политическая нестабильность (только за первые 142 года с момента провозглашения независимости, с 1821 по 1963 год в стране было совершено 136 переворотов), а также природные катаклизмы (такие, как ураган «Митч» 1998 года и мощное землетрясение 1999 года).

Современное состояние 
В октябре 2000 года Гондурас подписал с США соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве (The Caribbean Basin Trade Partnership Act, CBTPA).

В 2002 году правительство страны утвердило "План национального возрождения".

3 марта 2005 года Гондурас подписал «Договор о свободной торговле стран Центральной Америки с США» (CAFTA).

В 2006 году, экономика Гондураса по-прежнему оставалась одной из самых отсталых среди стран Латинской Америки. ВВП страны составлял 21,9 млрд. долларов США, основой экономики были торговля и сфера услуг (55,8% ВВП), в меньшей степени промышленность (30,7% ВВП) и сельское хозяйство (13,5% ВВП).

Основными торговыми партнерами являлись США (54,4% товарооборота), Сальвадор (8,1%), ФРГ (5,9%), Гватемала (5,4%), Мексика и, в меньшей степени — другие страны Центральной и Латинской Америки. Основными экспортными товарами являлись кофе (20% от объемов экспорта в стоимостном выражении), бананы (15%), морепродукты (11%); основными статьями импорта являлись машины и оборудование (16%), продукция химической промышленности (15%), нефть и нефтепродукты (14%), потребительские товары и продукты питания.

В 2007 году, ВВП страны составлял 24,69 млрд. долларов США (3300 долларов на душу населения), основой экономики являлись торговля и сфера услуг (57% ВВП), в которой заняты 44% экономически активного населения, в меньшей степени промышленность (30% ВВП и 23% экономически активного населения) и сельское хозяйство (13% ВВП и 33% экономически активного населения). Внешний долг составлял 3,87 млрд. долларов (42% ВВП), инфляция – 6,4%.

Дефицит внешнеторгового оборота частично компенсируется доходами от туризма и денежными переводами проживающих за рубежом граждан.

Отраслевая структура экономики

Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство является основой экономики страны.
 общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 2507,5 тыс. гектаров (22,4% территории страны), в растениеводстве преобладает плантационное земледелие, основными экспортными культурами являются бананы, кофе, табак, хлопчатник, цитрусовые и тропические фрукты, для внутреннего употребления выращивают кукурузу, просо, фасоль, сорго, сахарный тростник, рис. Свыше 60% урожая экспортных культур производится на плантациях американских компаний.
 также достаточно развито экстенсивное пастбищное животноводство и свиноводство.

Лесное хозяйство 
До 40% территории страны (в первую очередь, горные районы) покрыты лесами, лесозаготовки и экспорт древесины являются важной составляющей экономики. Заготавливается преимущественно сосна, в меньшей степени - древесина ценных пород (красное дерево, эбеновое дерево), запасы которой существенно уменьшились.

Рыболовство 
Воды Карибского моря у северного берега Гондураса богаты рыбой и другими морепродуктами, что дает основу для быстрого развития рыбных промыслов. Основными объектами коммерческого промысла являются омары и креветки.

Промышленность 
Количественно преобладают предприятия лёгкой (пищевой, швейной и текстильной) промышленности, на экспорт производятся продукты питания, консервы, пальмовое масло, тростниковый сахар-сырец, ткани, одежда, моющие средства.

Имеется цементный завод и несколько предприятий горно-обогатительной промышленности (принадлежат иностранным и транснациональным корпорациям).

В 1990-е годы на севере страны были созданы пять «свободных экономических зон», где находится свыше 80 предприятий «макила» по производству текстильных изделий, обуви, посуды, электротехнических товаров, широкого спектра товаров пищевкусовой промышленности.

Энергетика 
В соответствии с данными UNSD и EES EAEC  энергетика Гондураса за 2019 год характеризуется следующими основными показателями. Производство  органического топлива - 2330 тыс. тут. Общая поставка -  6628 тыс. тут. На преобразование на электростанциях и отопительных установках  израсходовано  1113  тыс. тут или  16,8  % от общей поставки. Установленная мощность – нетто электростанций -  2770 МВт, в том числе: тепловые электростанции, сжигающие органическое топливо (ТЭС) - 45,4  % ,  возобновляемые источники энергии (ВИЭ) -  54,6 %.  Производство электроэнергии-брутто - 10439 млн. кВт∙ч , в том числе:  ТЭС -  55,4 % , ВИЭ -  44,6 % .  Конечное  потребление  электроэнергии  -  7388 млн. кВт∙ч, из которого: промышленность -  34,3 %, бытовые потребители -  35,0 %, коммерческий сектор и предприятия общего пользования - 30,7 %. Показатели энергетической эффективности за 2019 год: душевое потребление валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (в номинальных ценах) - 5963 долларов, душевое (валовое) потребление электроэнергии - 756 кВт∙ч, душевое потребление электроэнергии населением - 256 кВт∙ч. Число часов использования установленной мощности-нетто электростанций - 3764 часов

Транспорт

Морской транспорт 
Страна имеет выходы в Атлантический и Тихий океаны. 
 порты: Пуэрто-Кортес, Ла-Сейба, Тела, Пуэрто-Кастилла, Рас, в 1978 году было завершено строительство порта Сан-Лоренцо.
 торговый флот (2005): 131 судно (в т.ч., 66 грузовых, 8 рефрижераторов и 28 танкеров). По другим данным, насчитывает 306 судов всех типов.

Железнодорожный транспорт 

Создание железнодорожной сети началось в начале XX века, в 2005 году общая протяженность железных дорог страны составляла 699 км.

Автомобильный транспорт 
В 2005 году общая протяжённость дорог страны составляла 13,7 тыс. км (из них 2970 км - с твёрдым покрытием). Наибольшее значение имел проходивший по территории страны участок Панамериканского шоссе длиной 152 км.

Воздушный транспорт 
Развитие гражданской авиации началось в 1950-е годы.
 аэропорты: по состоянию на 2005 год, имелось 116 аэродромов и взлетно-посадочных полос, из них 12 с твердым покрытием взлётно-посадочной полосы (в т.ч., 4 международных аэропорта в Сан-Педро-Сула, Тегусигальпе, Сейбе и Роатане).

Доходы населения 
Минимальный размер оплаты труда в Гондурасе варьируется в зависимости от сектора и количества работников с 1 января 2020 года он составляет от 6762,70 лемпир ($275,37) до 12357,84 лемпир ($503,20). В Гондурасе с 1 января 2020 года зарплата менее 17123,50 лемпир ($697,26) в месяц не облагается подоходным налогом.

Примечания 

Экономика Гондураса